Парис Клиридис или Параскевас Клиридис (, род. 18 марта 1970) — кипрский шахматист, мастер ФИДЕ, арбитр ФИДЕ, инструктор ФИДЕ.

Один из сильнейших шахматистов Кипра с середины 1990-х гг.

Шестикратный чемпион Кипра (1996, 1997, 2001, 2002, 2004 и 2015 гг.).

В составе сборной Кипра участник восьми шахматных олимпиад (1996—2010 гг.; в 1996 г. играл на 1-й доске), пяти командных чемпионатов Европы (2001, 2003, 2005, 2007 и 2011 гг.),  2020 г.

Участник личного чемпионата Европы 2002 г.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Личная карточка П. Клиридиса  на сайте 365Chess
 Личная карточка П. Клиридиса  на сайте 365Chess (другая)
 Выступления П. Клиридиса на шахматных олимпиадах 
 Выступления П. Клиридиса в командных чемпионатах Европы 
 Выступления П. Клиридиса в личных чемпионатах Европы 
 Выступления П. Клиридиса в турнире малых наций 
 Выступления П. Клиридиса в командных чемпионатах Греции 

Шахматисты Кипра
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ по шахматам